Готтан:
 Готтан — одна из школ дзэн-буддизма, ветвь школы риндзай.
 Уань Пунин, также известный как Готтан Фунэи, — буддийский мастер дзэн, живший в Японии.
 Готтан — музыкальный инструмент, промежуточный между сансином и сямисэном.